

Astronomia 
 8710 Hawley – asteroide della fascia principale

Geografia 
 Regno Unito
 Hawley – villaggio della parrocchia civile di Blackwater and Hawley, Hampshire
 Hawley – villaggio del Kent
 Stati Uniti d'America
 Hawley – comune della contea di Franklin, Massachusetts
 Hawley – città della contea di Clay, Minnesota
 Hawley – borough della contea di Wayne, Pennsylvania
 Hawley – città della contea di Jones, Texas